Ел Тепаче има више значења:

 Ел Тепаче (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепаче (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тепаче (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепаче (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику